A Tempestade — peça de William Shakespeare
A Tempestade (filme) — adaptação do texto shakespeariano, com Helen Mirren
A Tempestade (ópera) — composição brasileira baseada no texto de Shakespeare
A Tempestade (pintura) — famosa tela renascentista (La tempesta)
A Tempestade ou O Livro dos Dias — álbum da banda brasileira Legião Urbana

Desambiguações de literatura